Lassaholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lassaholmen (Eckerö, Åland), 
 Lassaholmen, Raseborg, Nyland,

Se även
Larsholmen

Robotskapade Finlandförgreningar